Sasko je:

 státní útvar různého rozsahu existující od roku 1423 (Saské kurfiřtství, Saské království, Svobodný stát Sasko) a dnes německá spolková země Sasko viz Sasko
 Staré Sasko označení pro původní domovinu germánského kmene Sasů a raně středověkého období země před vznikem Saského vévodství
 středověké kmenové vévodství existující do roku 1180, viz Sasko (vévodství)
 Saské kurfiřtství existující do roku 1806 viz Kurfiřtství saské 
 bývalá pruská provincie, předchůdce Saska-Anhaltska, viz Provincie Sasko

Různá saská a durynská knížectví, vévodství a velkovévodství – tzv. ernestinská vévodství – v abecedním pořadí:
 Sasko-Altenburg
 Sasko-Koburg
 Sasko-Koburg-Gotha
 Sasko-Koburg-Saalfeld
 Sasko-Eisenašsko
 Sasko-Eisenberg
 Sasko-Gotha
 Sasko-Gotha-Altenburg
 Sasko-Hildburghausen
 Sasko-Jena
 Sasko-Lauenburg
 Sasko-Meiningensko
 Sasko-Merseburg
 Sasko-Römhild
 Sasko-Saalfeld
 Sasko-Teschen
 Sasko-Weißenfels
 Sasko-Wittenberg
 Sasko-Výmarsko
 Sasko-Výmarsko-Eisenašsko
 Sasko-Zeitz